Фриц (от ):

 Фриц — немецкая фамилия.
 Фриц — распространённое наименование немцев во время мировых войн.
 Фриц-Икс (Фриц-X, FX-1400, Fritz-X) — немецкая радиоуправляемая бомба периода Второй мировой войны.
 Fritz — шахматная программа

Известные носители фамилии 
 Фриц, Александр (1857—1932) — немецкий шахматист.
 Фриц, Афанасий Иванович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 6356; 11 декабря 1840.
 Фриц, Баб (1928—1986)— нидерландский футболист, игравший на позиции защитника, выступал за амстердамский «Аякс».
 Фриц, Герберт (1916–1996) – офицер вермахта, бригадный генерал бундесвера.
 Фриц, Джереми (род. 1979) — канадский рестлер, более известный как Эрик Янг.
 Фритц, Иоганн Петер (ум. 1834) — один из самых выдающихся фортепианных мастеров Вены.
 Фритз, Йиндржих (1912—1984) — чешский шахматный композитор-этюдист.
 Фриц, Клеменс (род. 1980) — немецкий футболист, играет на позициях центрального и правого полузащитника.
 Фриц, Курт фон (1900—1985) — немецкий филолог и историк античного общества, государства, права, науки, философии и естествознания.
 Фриц, Марк (род. 1956) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Фриц, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5747; 1 декабря 1838.
 Фриц, Тейлор (род. 1997) — американский профессиональный теннисист.
 Фриц, Хеннинг (род. 1974) — немецкий гандболист, игравший на позиции вратаря.

См. также 
 Старый Фриц — прозвище Фридриха Великого
 «Друг Фриц»
 «Маленький Фриц»
 «Юный Фриц»
 «Fritz»

Немецкие мужские имена